Schwimmweltmeisterschaften werden seit 1973 vom internationalen Schwimmverband FINA ausgetragen. Zunächst gab es keinen einheitlichen Turnus. Seit 2001 finden die Weltmeisterschaften alle zwei Jahre jeweils in den ungeraden Jahren statt.

Im Mittelpunkt der Weltmeisterschaften stehen die Schwimm-Wettbewerbe im 50-Meter-Schwimmbecken. Außerdem werden Wettkämpfe im Wasserspringen, Wasserball, Synchronschwimmen und Langstreckenschwimmen ausgetragen, so dass die Veranstaltungen regelrechten „Weltspielen“ des Schwimmsports gleichen. Aufgrund der Vielzahl von Teilnehmern, teilnehmenden Ländern und Wettbewerben zählen Schwimmweltmeisterschaften nach den Olympischen Spielen, der Fußball-Weltmeisterschaft und den Leichtathletik-Weltmeisterschaften zu den größten Veranstaltungen des Weltsports.

Austragungsorte

Medaillenspiegel Schwimmen 
 Stand: 13. Juli 2022

Erfolgreichste Schwimmer

Medaillenspiegel Wasserspringen

Medaillenspiegel Synchronschwimmen 
 Stand: 9. August 2019
Die ersten Weltmeisterschaften im Synchronschwimmen fanden 1973 statt, mit den Wettbewerben Solo, Duett und Gruppe.
2003 wurde das Programm mit der Teamkombination erweitert, 2007 kamen drei weitere Wettbewerbe dazu und zwar unterteilte man
jetzt die Wettbewerbe Solo, Duett und Gruppe in Freie Kür und Technik-Kür. 2015 erweiterte man das Programm auf neun Wettbewerbe,
hinzu kam das Mixed-Duett.

Medaillenspiegel Wasserball

Medaillenspiegel Schwimmsport Gesamt 
 Stand: 29. Juli 2017

Siehe auch 
 Kurzbahnweltmeisterschaften
 Freiwasserweltmeisterschaften

Weblinks 

 swimrankings.net: Swim Rankings (englisch)

Einzelnachweise